Serendipity (serendipità in lingua inglese) può riferirsi a:

Linguistica 
Serendipità – scoprire qualcosa che non si stava cercando

Cinema 
 Serendipity – personaggio del film Dogma
 Quando l'amore è magia - Serendipity (Serendipity) – film del 2001 diretto da Peter Chelsom

Musica 
 Serendipity – album della Premiata Forneria Marconi del 2000
 Serendipity- singolo di Park Jimin tratto dall’album Love Yourself: Her del 2017